Onderdistrict in Indonesië
 Tapian Nauli (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Midden-Tapanuli in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tapian Nauli (Lintong Nihuta), een plaats in het regentschap Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra
 Tapian Nauli (Sipoholon), een plaats in het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tapian Nauli (Ulu Barumun), een plaats in het regentschap Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra